Hrvatska:
 Blace, priobalno mjesto u općini Slivno
 Blace (Smokvica), priobalno mjesto u općini Smokvici

BiH:
 Blace (Konjic, BiH), mjesto u BiH
 Blace (Prozor-Rama, BiH), mjesto u BiH
 Blace (Višegrad, BiH), mjesto u BiH

Srbija:
 Blace (općina) (srpski: Блаце), općina u Topličkom okrugu u Srbiji.
 Blace (Srbija) (srpski: Блаце), središte općine Blace

 jedno od preostalih naselja  ovog imena

Vidi i:
 Blaca